Borowy Młyn ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Borowy Młyn (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Heidemühle, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Borowy Młyn (Sieraków), Ort im Powiat Międzychodzki
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Borowy Młyn (Warlubie), Ort im Powiat Świecki
 Woiwodschaft Lebus:
 Borowy Młyn (Pszczew), Ort im Powiat Międzyrzecki, bis 1945: Betsche Abbau, Kreis Meseritz, Posen/Posen-Westpreußen
 Woiwodschaft Pommern:
 Borowy Młyn (Lipnica), Ort im Powiat Bytowski, bis 1920 und 139 bis 1945: Heidemühl, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern
 Borowy Młyn (Ryjewo), Ort im Powiat Kwidzyński, bis 1945: Heidemühl, Kreis Stuhm, Westpreußen

Siehe auch:
Borowy Las, Młyn Borowy, Bąkowski Młyn, Borowo-Młyn